Larchamp ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Gemeinde Larchamp (Mayenne)
 Ortsteil Larchamp (Orne) der Gemeinde Tinchebray-Bocage